Носек — славянская фамилия.

 Носек, Вацлав (1892—1955) — чехословацкий государственный деятель.
 Носек, Давид (род. 1981) — чешский хоккеист, защитник.
 Носек, Люк (род. 1975/1976) — польско-американский предприниматель.
 Носек, Томаш (род. 1992) — чешский хоккеист, нападающий.

См. также